Die Liste der Hochhäuser in Bangkok listet alle fertiggestellten und im Bau befindlichen Gebäude Bangkoks mit einer Höhe von mindestens 200 Metern auf.

Beschreibung 
Die historische Königsstadt Bangkok ist mit 8,3 Millionen Einwohnern im Zentrum und etwa 15 Millionen im weiteren Umkreis die größte Stadt in Thailand. Seit den 1990er-Jahren befindet sich die Stadt in einem Bauboom, welche eine hohe Anzahl an Hochhäusern mit sich zieht. Im weltweiten Ranking steht Bangkok an 15. Stelle der Städte mit den meisten Wolkenkratzern. Der erste Wolkenkratzer der die 300-Meter-Marke überschritt war der Baiyoke Tower 2 von 1997. Damit war es außerdem das höchste Hotel der Welt und auch eines der höchsten Wolkenkratzer. Den Titel innerhalb Bangkoks hielt das Baiyoke bis 2016. Das derzeit höchste Gebäude in Bangkok ist das Magnolias Waterfront Residences Tower 1 mit 315 Metern.

Liste

Siehe auch 
 Sathorn Unique Tower
 Liste der höchsten Gebäude in Asien
 Liste der höchsten Gebäude der Welt

Weblinks 

 Bangkok in Skyscrapercenter.com

!
Bangkok